Autreville (Aisne)
 Autreville (Vosges)
ook:
Autreville-sur-la-Renne,  Haute-Marne 
Autreville-sur-Moselle,  Meurthe-et-Moselle 

Autréville-Saint-Lambert,  Meuse